Godofredo (nome), nome próprio de origem germânica
Godofredo de Bulhão ou Godofredo IV de Bolonha
Godofredo Viana — município do estado do Maranhão, Brasil

Desambiguação